Шона Миллер-Уйбо (, ) — багамская легкоатлетка, которая специализируется в беге на 200 и 400 метров, олимпийская чемпионка 2016 года на дистанции 400 метров, призёр чемпионатов мира, чемпионка Игр Содружества.

Выступала на Олимпийских играх 2012 года, но не смогла закончить дистанцию в своём предварительном забеге. Заняла 4-е место на дистанции 200 метров на чемпионате мира 2013 года в Москве. Выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира в помещении 2014 года в Сопоте.

На Олимпиаде в Рио в 2016 году выиграла золотую медаль в забеге на 400 метров, отметившись тем, что упала или, по словам комментаторов, «нырнула» на финише, тем самым опередив соперницу. Золото Миллер стало шестым для Багамских Островов в истории Олимпийских игр и единственным на Играх 2016 года.

В 2017 году Шона стала бронзовым призёром чемпионата мира на дистанции 200 метров.

На предолимпийском чемпионате мира, который состоялся в 2019 году в Катаре, Шона на дистанции 400 метров завоевала серебряную медаль с результатом 48,37.

Биография 
Родилась в семье Мабелены и Шона Миллеров. Училась в университете Джорджии по специальности «Менеджмент и бизнес», где познакомилась со своим будущим мужем эстонским десятиборцем Майселем Уйбо, пара поженилась в 2017 году. После чего стала выступать под двойной фамилией — Шона Миллер-Уйбо.

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на короткие дистанции Багамских Островов
Олимпийские чемпионы от Багамских Островов
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике